Una persona que fa traduccions de frases o idees en diferents llengües. Vegeu Torsimany o la categoria traductors.
 Una eina, com per exemple un programa de traducció assistida per ordinador que tradueix una llengua en una altra.
 Un diccionari electrònic.
 En ciència informàtica, els compiladors es poden anomenar "traductors".